Крэ́ндалл () — английская фамилия. Известные носители:
 Крэндалл, Лорен (род. 1985) — американская хоккеистка (хоккей на траве), защитник.
 Крэндалл, Пруденс  (1803—1890) — американская школьная учительница и активистка.
 Крэндалл, Ричард (1947—2012) — американский физик и специалист в области компьютерных наук.
  (1833—1905) — американский изобретатель игрушек и предприниматель.

Двойная фамилия 
 Крэндалл-Стотлер, Барбара Джин (род. 1942) — американский ботаник.